Die Roman-Zeitung war eine monatlich beim Verlag Volk und Welt (DDR) erscheinende Heftreihe.

Sie erschien ab 1949 im Verlag Tägliche Rundschau und sollte zunächst ausschließlich der Popularisierung der sowjetischen Literatur dienen. Mitte 1952 (ab Heft 36) wurde die Roman-Zeitung vom Verlag Volk und Welt übernommen; das Spektrum wurde dabei auf Autoren anderer Literaturen erweitert.

Bis 1990 wurden 487 Nummern und einige Sonderhefte herausgegeben. Die Hefte hatten einen Umfang von etwa 100 bis über 200 Seiten. Vorgestellt wurden Romane der verschiedensten Richtungen, die meist auch gebunden erschienen waren, zum Beispiel Klassiker, Gegenwartsliteratur, Kriminalromane, Satire und Science Fiction; unter anderem wurden Werke von Goethe, Dostojewski, Patrick Süskind und Stanisław Lem veröffentlicht.

Sie hatte zeitweise ein etwas längeres Format als A5, später DIN A5-Format, einen dünnen kartonierten Umschlag und eine Klebebindung. Mit dem zweispaltigen Satz erinnert sie mehr an einen Heftroman als an eine Zeitung. Für die Deckelzeichnung der ersten Nummern waren Ingrid Schuppan bzw. Günter Wongel verantwortlich, die weiteren stammten von Klaus Müller, ab den 400er Nummern stammten sie von Angelika Rößler.

Auf der letzten Seite gab es ein Bild des Autors und seine Kurzbiografie. Auf der Rückseite befand sich eine Leseprobe der nächsten Ausgabe. Die Roman-Zeitung kostete 80 Pfennig und wurde nicht im Buchhandel, sondern am Zeitungskiosk verkauft. Es handelte sich um eine besonders preiswerte Methode, mit geringem Aufwand Nachauflagen begehrter Titel in hoher Stückzahl zu produzieren. Vereinzelt erschienen jedoch auch Originalausgaben und Erstübersetzungen. Insgesamt erreichte die Roman-Zeitung eine Auflage von mehr als 45,5 Millionen Exemplaren.

Format

Anfänge (Verlag Tägliche Rundschau) 
Hefte Nr. 1 bis 35: Großes Format (22 cm × 30 cm), Preis 60 Pf.

Anfänge (Verlag Volk und Welt) 
Hefte Nr. 36 bis 174: Kleines Format (15 cm × 22 cm).
Am oberen Rand ist ein waagerechter Bereich, mal schwarz oder gelb, manchmal mit der Farbe des Bildhintergrundes, der Titel, den Preis von 80 Pf. und Monat-Jahr enthält (ab 1956). Autor und Titel des Werkes befinden sich auf dem Titelbild oder auf einem schwarzen Streifen am unteren Rand.

Modernere Optik, abgesetzter Kopf 
Hefte Nr. 175 bis 208: Im oberen Teil ist der Titel Roman-Zeitung, rechts davon die Nummer und unter diesem der Preis von 80 Pf aufgedruckt.

Modernere Optik 
Hefte Nr. 209 bis 340: Auch der Titel des Werkes und der Name des Autors werden im abgesetzten, oberen Teil aufgeführt. In den Jahren 1971 und 1972 erschienen jeweils weniger als 12 Hefte, so dass in diesem Zeitraum keine eindeutige Zuordnung der laufenden Nr. im Jahr (Spalte Monat-Jahr) zum Erscheinungsmonat möglich ist.

Verändertes moderneres Aussehen 
Hefte Nr. 341 bis 487: Leichte Veränderung: Auf dem oberen weißen Rand ist in rosa bzw. schwarzer Schrift der Hefttitel auf der linken Seite und der Titel des Werkes, der Autor, sowie darunter die Nummer und der Preis von 80 Pf ab jetzt auf der rechten Seite vermerkt.

Titelübersicht

Sonderhefte 
Das Aussehen der Sonderhefte entspricht dem Layout der Monatshefte der jeweiligen Zeit.

Literatur 
 Heinz Dieter Tschörtner: 35 Jahre internationale Literatur 1947–1981. Eine bibliographische Zusammenstellung. Verlag Volk und Welt, Berlin 1982, 360 S.
 Heinz Dieter Tschörtner: 40 Jahre internationale Literatur. Bibliographie 1947–1986. Verlag Volk und Welt, Berlin 1986, S. 297–306.
 Heinz Dieter Tschörtner: Internationale Literatur 1987–1989. Nachtrag zur Verlagsbibliographie. Verlag Volk und Welt, Berlin 1989, S. 39.
 Heinz Dieter Tschörtner: Die Roman-Zeitung. Bunte Mischung als Erfolgsrezept. In: Simone Barck und Siegfried Lokatis (Hrsg.): Fenster zur Welt. Eine Geschichte des DDR-Verlages Volk & Welt. Ch. Links Verlag, 2. Aufl., Berlin 2005, ISBN 978-3-86153-300-9, S. 221–224.

Weblinks 
 Roman-Zeitung WorldCat
 Roman-Zeitung Zeitschriftendatenbank

Einzelnachweise 

Heftreihe (Literatur)
Literatur (20. Jahrhundert)
Literatur (Deutsch)
Literaturzeitschrift (DDR)
Zeitschrift (Berlin)
Science-Fiction-Literatur
Abenteuerroman
Historischer Roman
Kriminalliteratur
Verlag Volk und Welt
Ersterscheinung 1949
Erscheinen eingestellt 1990